

Persone
 Angelo Brambilla Pisoni, detto Cespuglio (1950-1999) – giornalista e politico italiano
 Carlotta Brambilla Pisoni (1965) – attrice e conduttrice televisiva italiana
 Cesare Pisoni (1968) – snowboarder italiano
 Ferruccio Pisoni (1936) – politico italiano e parlamentare europeo
 Gaetano Matteo Pisoni (1713-1782) – architetto svizzero-italiano
 Gastone Pisoni (1906-1936) – militare e aviatore italiano
 Nino Pisoni (1927-2002) – politico italiano, sindacalista e parlamentare europeo
 Pier Giacomo Pisoni (1928-1991) – storico, paleografo e archivista italiano

Altro
 Epistola ai Pisoni, Epistula ad Pisones in latino, detta anche Ars Poetica – componimento di Quinto Orazio Flacco

Pagine correlate
 Pisone